Imprenta Nacional hace referencia a varios artículos:
 Imprenta Nacional de España fundada en Madrid a finales del siglo XVIII.
 Imprenta Nacional de El Salvador fundada en 1891.
 Imprenta Nacional de Colombia fundada en 1894.